Lophocorona är ett släkte av fjärilar. Lophocorona ingår i familjen Lophocoronidae. 

Lophocorona är enda släktet i familjen Lophocoronidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Lophocorona